Анто́нио Мена́рди (; ) — итальянский кёрлингист, ведущий в команде Италии на Олимпийских играх 2006 года.

Достижения 
Наивысший результат — седьмое место на Олимпийских играх в Турине и седьмое место на чемпионате Европы среди смешанных команд в 2005 году.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года